Трюмплер, Роберт Джулиус — американский астроном швейцарского происхождения.
 Трюмплер — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Трюмплер 10 — рассеянное звёздное скопление в созвездии Парусов.
 Трюмплер 14 — рассеянное звёздное скопление диаметром 6 световых лет, расположенное во внутренней области Туманности Киля.
 Трюмплер 16 — массивное рассеянное скопление, содержащее несколько ярчайших звёзд Млечного Пути.